

Lista de veleiros ligeiros 

Os veleiros ligeiros (vela ligeira) são divididos em classes, pelo que a lista que segue é também uma lista das diferentes classes dos veleiros ligeiros

Ver também 
 Iatismo
 Terminologia náutica

Anexo:Lista de veleiros ligeiros
Anexo:Lista de veleiros ligeiros
Veleiros